Danzebrink ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Danzebrink (1899–1960), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Fulda
 Heinrich Danzebrink (Pädagoge) (1855–1914), deutscher Pädagoge
 Heinrich Danzebrink (1899–1964), deutsch-französischer Jurist und saarländischer Politiker